Conceição da Feira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Conceição da Feira (ort), Bahia, 
 Conceição da Feira (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar